Юрий Андреевич Адрианов (18 июня 1939, Горький, СССР — 12 августа 2005, Нижний Новгород, Россия) — советский и российский поэт, прозаик, публицист, краевед. Член Союза писателей СССР. Заслуженный работник культуры РСФСР. Почётный гражданин Нижегородской области.

Биография 
Его отец, Андрей Васильевич, погиб при обороне Севастополя в июле 1942 года, и мальчик воспитывался матерью Екатериной Ивановной. Она была необыкновенной женщиной — писала стихи, занималась в драматическом кружке, мечтала об актерской карьере.
Учился в средней школе № 8 и в Горьковском Государственном университете им. Н.И. Лобачевского на историко-филологическом факультете, который окончил в 1962 году.

Первые публикации стихов приходятся на последний год учёбы в школе (1957) и студенческую пору времён «хрущёвской оттепели» (1957—1962).
Считайте годы по вёснам! 
По вёснам, а не по зимам. 
По вёснам, штурмующим космос, 
Стремительно, неудержимо. 
Считайте годы по мартам. 
По мартам, ручьистым и синим. 
Ищите на новых картах 
Новые вёсны России…

Похоронен на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода

Память 
 На здании филологического факультета Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского (улица Большая Покровская, 37) установлена мемориальная доска.
 В нижегородском лицее №8 (улица Пискунова, 35а) расположен кабинет-музей Юрия Адрианова.

Основные публикации

Примечания

Ссылки 
 Мы с этим именем живем, мы этим именем гордимся | БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю. А. АДРИАНОВА – ФИЛИАЛ № 9  
 Нижегородский некрополь — Адрианов Юрий Андреевич

Почётные граждане Нижегородской области
Поэты XX века
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Нижегородского государственного университета
Похороненные на Красном кладбище‎